Nalbandjan oder Nalbandian ist ein armenischer Familienname folgender Personen:

 Aleksan Nalbandjan (* 1971), armenischer Boxer
 Aram Bagratowitsch Nalbandjan (1908–1987), armenischer Physikochemiker und Hochschullehrer
 Armen Nalbandian (* 1978), britischer Jazzmusiker und Komponist
 Arpenik Nalbandian (1916–1964), armenische Künstlerin und Malerin
 David Nalbandian (* 1982), argentinischer Tennisspieler
 Edward Nalbandian (1927–2006), US-amerikanischer Geschäftsmann armenischer Herkunft
 Edward Nalbandjan (* 1956), armenischer Politiker
 Maria Nalbandian (* 1985), libanesische Sängerin und Model
 Mikael Nalbandian (1829–1866), armenischer Schriftsteller und Revolutionär
 Simeon Nalbandian (1893–1964), deutscher Maler
 Suren Nalbandjan (* 1956), sowjetischer Ringer
 Tigran Nalbandian (* 1975), armenischer Schachspieler